Одноле́тняя се́рия с ра́зными да́тами вы́пуска — серия почтовых марок, выпуски которой вышли разновременно в один год. Другими словами, в датах выпусков одного года формально присутствуют две или более разных дат. При этом в каталоге марок имеется соответствующий текст.

Русские каталоги, в отличие от иностранных, присваивают почтовым маркам, которые выпускаются одновременно с зубцами и без зубцов, два разных каталожных номера: один для марки с зубцами, другой для марки без зубцов. Многие однолетние серии имеют разные даты выпуска в силу этой особенности русских каталогов. Также серия может быть с разными датами выпуска из-за разновидностей по зубцовке.

Содержание статьи составляют краткие сведения (не всегда содержащие информацию о датах выпуска разновидностей) об однолетних сериях СССР с двумя датами выпуска марок, которые не являются подсериями многолетних серий. Эти сведения основаны на следующих каталогах почтовых марок.

 Русские каталоги с нумерацией ЦФА (ЦФА).
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 1 (1918—1969) / Ред. М. И. Спивак.
 Каталог почтовых марок СССР. 1918—1980. Том 2 (1970—1980) / Сост. и ред. М. И. Спивак.
 Петрищев А. С. STAMPRUS — Каталог почтовых марок СССР. 1961—1975.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 4. РСФСР, СССР (1923—1960). 2010/11 / Под ред. В. Ю. Соловьева.
 Почтовые марки России и СССР. Специализированный каталог. Том 5. СССР 1961—1991. 2015/16 / Под ред. В. Ю. Соловьева.

 Русские каталоги с другой нумерацией.
 Ляпин В. А. Каталог почтовых марок России (1856—1991) (Ляпин).
 Краткий справочник: Карачун Д., Карлинский В. Почтовые марки СССР (1918—1968). Краткий справочник (Kar).
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок. Российская Империя, РСФСР, СССР. 1857—1965 / Ред. В. Загорский.
 Каталог «Стандарт-Коллекция» (SC): Каталог почтовых марок СССР. Часть II 1966—1991 / Ред. В. Загорский.

 Иностранные каталоги.
 Американский каталог «Скотт» (Scott): Scott Standard Postage Stamp Catalogue. 169th edition. Volume 5 N-Sam.
 Немецкий каталог «Михель» (Michel): Michel Europa-Katalog 2013/2014. Band 7: Osteuropa.
 Английский каталог «Стэнли Гиббонс» (SG): Stanley Gibbons Stamp Catalogue. Part 10. Russia. 7th edition.
 Французский каталог «Ивер и Телье» (Yvert): Yvert & Tellier Catalogue des Timbres-Poste. Tome IV Europe de l'Est. (2e partie Roumanie à Ukraine).

Теоретически минимальный размер однолетней серии с двумя датами выпуска может быть 2 марки/блока. Этот размер достигается на сериях:
 «#40-летие создания эсперанто (1927);
 «#30-летие Московского Совета депутатов трудящихся (1947)», содержащей марку, выпущенную с зубцами и без зубцов;
 «#50-летие Коммунистической партии Советского Союза (1953)»;
 «#175-летие со дня рождения художника А. Г. Венецианова (1955)»;
 «#250-летие со дня рождения математика и физика академика Леонарда Эйлера (1957)», содержащей марку, выпущенную с разными зубцовками;
 «#Совещание министров связи социалистических стран в Москве (1958)», содержащей марку с ошибкой и марку без ошибки;
 «#Неделя письма (1959)»;
 «#За всеобщее и полное разоружение! (1960)»;
 «#Учёные народов СССР (1962)»;
 «#Советская АМС «Марс-1» (1962)»;
 «#С Новым годом! (1962)»;
 «#Хоккеисты — чемпионы мира и Европы (1963)»;
 «#Зарубежные композиторы (1963)»;
 «#Путь к звёздам прокладывают коммунисты! (1964)».

Памяти В. И. Ленина. Траурный выпуск (1924) 
Однолетняя траурная серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска в память об организаторе Коммунистической партии Советского Союза, основателя Советского социалистического государства, учителя и вождя трудящихся всего мира В. И. Ленине (1870—1924), которая была выпущена в 1924 году (27 января и в марте).

Это первая в СССР однолетняя серия почтовых марок с разными датами выпуска.

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 8 марок одного рисунка, отличающиеся отсутствием и наличием зубцов, а также шириной траурной рамки. На марках изображён портрет В. И. Ленина. Первый номер серии ЦФА 195, дата выпуска марки с первым номером серии 1924-01-27.

Авиапочта (1924) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска с чёрной типографской надпечаткой новых номиналов в денежных знаках 1923 года (в золотом исчислении) на авиапочтовых марках, не поступивших в обращение. Эта серия была выпущена в 1924 году (5 мая и в декабре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 4 марки одного рисунка, отличающиеся цветом и номиналом надпечатки. На марках изображён самолёт «Фоккер» F III. Первый номер серии ЦФА 203, дата выпуска марки с первым номером серии 1924-05-05.

Первая годовщина со дня смерти В. И. Ленина (1925) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска с изображением мавзолея В. И. Ленина — второго варианта деревянной постройки архитектора В. В. Щусева, открытого 1 августа 1924 года. Эта серия была выпущена в 1925 году (21 января и в марте).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

В немецком общем каталоге Michel опечатка: даты выпусков марок с зубцами и без переставлены местами.

Здесь 8 марок одного рисунка, отличающиеся отсутствием и наличием зубцов, а также цветом и номиналом. На марках изображён мавзолей В. И. Ленина. Первый номер серии ЦФА 212, дата выпуска марки с первым номером серии 1925-01-21.

40-летие создания эсперанто (1927) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 40-летию создания международного вспомогательного языка — эсперанто, на марках — портрет «отца» эсперанто Л. Л. Заменгофа (1859—1917). Эта серия была выпущена в 1927 году (13 июля и в сентябре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 2 марки одного рисунка, отличающиеся бумагой и наличием водяного знака. На марках изображён Л. Л. Заменгоф. Первый номер серии ЦФА 271, дата выпуска марки с первым номером серии 1927-07-13.

10-летие Великой Октябрьской социалистической революции (1927) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 10-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Эта серия была выпущена в 1927 году (в октябре и ноябре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Только два каталога, SC и Michel, относят выпуски марок к разным датам.

Здесь 7 марок. Первый номер серии ЦФА 296, дата выпуска марки с первым номером серии 1927-10.

Авиапочта. Арктический рейс ледокола «Малыгин» (1931) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена встрече ледокола «Малыгин» с дирижаблем LZ 127 «Граф Цеппелин» в бухте Тихой для обмена почтой. Эта серия была выпущена в 1931 году (18 и 24 июля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Только два каталога, SC и Michel, относят выпуски марок к разным датам.

Здесь 8 марок одного рисунка, отличающиеся отсутствием и наличием зубцов, а также цветом и номиналом. На марках изображены Белый медведь, «Малыгин» и «Граф Цеппелин». Первый номер серии ЦФА 379, дата выпуска марки с первым номером серии 1931-07-18.

100-летие со дня смерти поэта А. С. Пушкина (1799—1837) (1937) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 100-летие со дня смерти поэта А. С. Пушкина (1799—1837), основоположника современного русского литературного языка. Эта серия была выпущена в 1933 году (10 и 16 февраля).

Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott) определили эту достаточно определённую однолетнюю серию с разными датами выпуска. Остальные каталоги разбили серию на 2 части.

Здесь 6 марок и блок. Первый номер серии ЦФА 536, дата выпуска марки с первым номером серии 1937-02-10.

20-летие штурма Перекопа Красной Армией (ноябрь 1920) (1940) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 20-летию штурма Перекопа Красной Армией. Эта серия была выпущена в 1940 году (7 ноября и в декабре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 12 марок. Первый номер серии ЦФА 768, дата выпуска марки с первым номером серии 1940-11-07.

Вторая годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (2/II 1943) (1945) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена второй годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом (2/II 1943). Эта серия была выпущена в 1940 году (7 ноября и в декабре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 2 марки и блок с 4 марками, все марки одного рисунка, отличающиеся номиналом. На марках изображён воин Красной армии со знаменем. Первый номер серии ЦФА 963, дата выпуска марки с первым номером серии 1945-03-02.

29-я годовщина Советской армии (1947) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 29-й годовщине Советской армии. Эта серия была выпущена в 1947 году (23 и 28 февраля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 6 марок. Первый номер серии ЦФА 1133, дата выпуска марки с первым номером серии 1947-02-23.

30-летие Московского Совета депутатов трудящихся (1947) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 30-летию Московского Совета депутатов трудящихся. Эта серия была выпущена в 1947 году (30 мая и 3 июня).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 2 марки одного рисунка, отличающиеся отсутствием и наличием зубцов. На марках изображено здание совета. Первый номер серии ЦФА 1141, дата выпуска марки с первым номером серии 1947-05-30.

30-летие Великой Октябрьской социалистической революции (1947) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Эта серия была выпущена в 1947 году (7 и 28 ноября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 12 марок. Первый номер серии ЦФА 1179, дата выпуска марки с первым номером серии 1947-11-07.

Послевоенное восстановление народного хозяйства СССР (1947) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена послевоенному восстановлению народного хозяйства СССР. Эта серия была выпущена в 1947 году (20 и 25 ноября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здание Сталинградского театра музыкальной комедии на марках ЦФА 1208 и 1219 в каталогах названо зданием Сталинградского драматического театра имени Горького.

В каталоге Yvert переставлены местами описание марок dk и dm.

Здесь 22 марки. Первый номер серии ЦФА 1201, дата выпуска марки с первым номером серии 1947-11-20.

225-летие Свердловска (1948) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 225-летию Свердловска. Эта серия была выпущена в 1948 году (25 ноября и 15 декабря).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 6 марок. Первый номер серии ЦФА 1339, дата выпуска марки с первым номером серии 1948-11-25.

25-летие со дня смерти Ленина (1949) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 25-летию со дня смерти Ленина, организатора Коммунистической партии Советского Союза, основателя Советского государства (1870—1924). Эта серия была выпущена в 1949 году (21 января и 12 марта).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 2 марки и 2 блока с 4 марками, все марки одного рисунка, отличающиеся номиналом и отсутствием и наличием зубцов. На марках изображён мавзолей В. И. Ленина. Первый номер серии ЦФА 1360, дата выпуска марки с первым номером серии 1949-01-21.

150-летие со дня рождения поэта А. С. Пушкина (1799—1837) (1949) 

Однолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска. Посвящена 150-летию со дня рождения поэта  и выпускалась 6 июня (марки) и 20 июля (блок) 1949 года согласно каталогу почтовых марок Михель.

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) объединили все марки в одну фиксированную однолетнюю серию.

Здесь 5 марок и блок, это однолетняя серия с разными датами выпуска. Первый номер серии ЦФА 1400, дата выпуска марки с первым номером серии 1949-06-06.

75-летие Всемирного почтового союза (1949) 

Однолетняя тематическая серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска. Посвящена 75-летие Всемирного почтового союза и выпускалась 5 и 10 октября 1949 года согласно каталогу почтовых марок Михель.

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) объединили все марки в одну фиксированную однолетнюю серию.

Здесь 4 марки, это однолетняя серия с разными датами выпуска. Первый номер серии ЦФА 1437, дата выпуска марки с первым номером серии 1949-10-05.

150-летие со дня смерти А. В. Суворова (1950) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 150-летию со дня смерти полководца А. В. Суворова (1730-1800). Эта серия была выпущена в 1950 году (18 мая и 24 июня).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 5 марок. Первый номер серии ЦФА 1515, дата выпуска марки с первым номером серии 1950-05-18.

50-летие Коммунистической партии Советского Союза (1953) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 50-летие Коммунистической партии Советского Союза. Это первые марки за долгий период, когда барельеф Ленина официально изображён без барельефа Сталина. Эта серия была выпущена в 1953 году (12 ноября и 14 декабря).

Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott) определили эту достаточно определённую однолетнюю серию с разными датами выпуска. Остальные каталоги разбили серию на 2 части.

Здесь 2 марки. Первый номер серии ЦФА 1733, дата выпуска марки с первым номером серии 1953-11-12.

300-летие воссоединения Украины с Россией (8/I 1654) (1954) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 300-летию воссоединения Украины с Россией (8/I 1654). Эта серия была выпущена в 1954 году (10 мая и 18 августа).

Четыре из шести задействованных каталогов (Scott, Michel, SG, Yvert) (а также краткий справочник Kar) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска. Остальные каталоги разбили серию на 2 неравные части.

Здесь 10 марки. Первый номер серии ЦФА 1754, дата выпуска марки с первым номером серии 1954-05-10.

Сельское хозяйство в СССР (1954) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена сельскому хозяйству в СССР. Эта серия была выпущена в 1954 году (8 июня и 12 декабря).

Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel) определили эту достаточно определённую однолетнюю серию с разными датами выпуска. Остальные каталоги разбили серию на 2 части.

Здесь 7 марок. Первый номер серии ЦФА 1772, дата выпуска марки с первым номером серии 1954-06-8.

50-летие со дня смерти художника К. А. Савицкого (1955) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 50-летию со дня смерти художника . Эта серия была выпущена в 1955 году (21 марта и в октябре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь марка и два блока, на каждом блоке по 4 марки. На всех марках одинаковый рисунок: портрет  (по рисунку ) на фоне картины «Ремонтные работы на железной дороге» (1874). Первый номер серии ЦФА 1802, дата выпуска марки с первым номером серии 1955-03-21.

175-летие со дня рождения художника А. Г. Венецианова (1955) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 175-летию со дня рождения художника . Эта серия была выпущена в 1955 году (21 июня и в октябре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь марка и блок, на блоке 4 марки. На всех марках одинаковый рисунок: автопортрет  и картины «На пашне. Весна» (первая половина 1820-х годов). Первый номер серии ЦФА 1841, дата выпуска марки с первым номером серии 1955-06-21.

100-летие со дня рождения украинского писателя И. Я. Франко (1956) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 100-летию со дня рождения украинского писателя  (1856—1916). Эта серия была выпущена в 1956 году (27 августа и 26 декабря).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 1926, дата выпуска марки с первым номером серии 1956-08-27.

Деятели мировой культуры (международные юбилеи) (1956) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена деятелям мировой культуры (международные юбилеи). Эта серия была выпущена в 1956 году (17 октября и 26 декабря).

Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Michel) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска. Остальные каталоги разбили серию на 2 неравные части.

Здесь 10 марок. Первый номер серии ЦФА 1943, дата выпуска марки с первым номером серии 1956-10-17.

День строителя (1956) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена дню строителя. Эта серия была выпущена в 1956 году (12 августа (воскресенье) и 22 октября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 1953, дата выпуска марки с первым номером серии 1956-08-12.

К 225-летию со дня рождения полководца А. В. Суворова (1956) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 225-летию со дня рождения полководца . Эта серия была выпущена в 1956 году (31 января и 17 ноября по сведениям отечественных каталогов, только 17 ноября — по иностранным каталогам).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 3 марки одного рисунка, отличающиеся цветом и номиналом. На марках изображён портрет  (1818, с гравюры ). Первый номер серии ЦФА 1960, дата выпуска марки с первым номером серии 1956-11-17.

100-летие со дня смерти композитора М. И. Глинки (1957) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 100-летие со дня смерти композитора М. И. Глинки (1804—1857). Эта серия была выпущена в 1957 году (23 февраля и в мае).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталог Michel определил разные даты выпуска.

Здесь 4 марки. Первый номер серии ЦФА 1979, дата выпуска марки с первым номером серии 1957-02-23.

XXIII первенство мира по хоккею в Москве (1957) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена XXIII первенство мира по хоккею в Москве. Эта серия была выпущена в 1957 году (24 февраля и в марте).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталог Michel определил разные даты выпуска.

Здесь 6 марок. Первый номер серии ЦФА 1982, дата выпуска марки с первым номером серии 1957-02-24.

250-летие со дня рождения математика и физика академика Леонарда Эйлера (1957) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 250-летию со дня рождения математика и физика академика Леонарда Эйлера (1707—1783). Эта серия была выпущена в 1957 году (17 апреля и в июне).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталог Michel определил разные даты выпуска.

Здесь 2 марки одного рисунка, отличающиеся зубцовкой. На марках изображён портрет Леонарда Эйлера с гравюры , а также петровская Кунсткамера в Петербурге (слева) и здание Академии наук ГДР в Берлине (справа). Первый номер серии ЦФА 2000, дата выпуска марки с первым номером серии 1957-04-17.

Международная филателистическая выставка «VI Фестиваль — Москва» (1957) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена Международной филателистической выставке «VI Фестиваль — Москва», сопутствующей VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве. Эта серия была выпущена в 1957 году (27 июля и в сентябре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталог Michel определил разные даты выпуска.

Здесь 3 марки и блок с 2 марками, все марки одного рисунка, отличающиеся зубцовкой и её наличием. На марках изображено здание Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Первый номер серии ЦФА 2048, дата выпуска марки с первым номером серии 1957-07-27.

50-летие со дня смерти В. В. Стасова (1957) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 50-летию со дня смерти  (1824—1906). Эта серия была выпущена в 1957 году (23 сентября и в октябре по сведениям отечественных каталогов, только 23 сентября — по иностранным каталогам).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 2 марки одного рисунка, отличающиеся цветом и номиналом. На марках изображён портрет  (1883) по картине . Первый номер серии ЦФА 2057, дата выпуска марки с первым номером серии 1957-09-23.

Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве (апрель) (1958) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена первому Международному конкурсу имени  в Москве. Эта серия была выпущена в 1958 году (18 марта и 18 апреля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию с разными датами выпуска.

Здесь 7 марок. Первый номер серии ЦФА 2129, дата выпуска марки с первым номером серии 1958-03-18.

Всемирная выставка в Брюсселе (Бельгия) (1958) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена Всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия). Эта серия была выпущена в 1958 году (10 и 14 апреля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталоги SC и Michel определили разные даты выпуска.

Здесь 6 марок одного рисунка, отличающиеся номиналом и зубцовкой. На марках изображён советский павильон. Первый номер серии ЦФА 2139, дата выпуска марки с первым номером серии 1958-04-10.

Совещание министров связи социалистических стран в Москве (1958) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена совещанию министров связи социалистических стран в Москве в декабре 1957 года. Эта серия была выпущена в 1958 году (26 мая и в ноябре).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталог SG отвёл на серию два номера.

Здесь 2 марки одного рисунка, на первой марке флаг Чехословакии нарисован неправильно. На марках изображёны государственные флаги социалистических стран. Первый номер серии ЦФА 2157, дата выпуска марки с первым номером серии 1958-05-26.

VI первенство мира по футболу в Стокгольме (Швеция) (1958) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена VI первенству мира по футболу в Стокгольме (Швеция). Эта серия была выпущена в 1958 году (5 июня и в июле).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию.

Здесь 5 марок двух номиналов и одного рисунка: футболисты на фоне земного шара. Первый номер серии ЦФА 2163, дата выпуска марки с первым номером серии 1958-06-05.

V конгресс Международного союза архитекторов в Москве (1958) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена V конгрессу Международного союза архитекторов в Москве. Эта серия была выпущена в 1958 году (8 июля и 8 сентября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию.

Здесь 2 марки и блок. Первый номер серии ЦФА 2173, дата выпуска марки с первым номером серии 1958-07-08.

XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза (1959) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена XXI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Эта серия была выпущена в 1958 году (3 и 20 января).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, причём только каталоги SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 2273, дата выпуска марки с первым номером серии 1959-01-20.

Морской флот СССР. Пассажирские линии (1959) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена пассажирским линиям морского флота СССР. Эта серия была выпущена в 1959 году (10 апреля и 29 июля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 6 марок. Первый номер серии ЦФА 2299, дата выпуска марки с первым номером серии 1959-07-29.

Выставка достижений советской науки, техники и культуры в Нью-Йорке (США) (1959) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена выставке достижений советской науки, техники и культуры в Нью-Йорке (США). Эта серия была выпущена в 1959 году (25 июня и 20 июля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию.

Здесь 2 марки и блок с одной маркой, марки имеют разный номинал и одинаковый рисунок: эмблема выстави и здание Колизея в Нью-Йорке, где была открыта выставка. Первый номер серии ЦФА 2316, дата выпуска марки с первым номером серии 1959-06-25.

Неделя письма (1959) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена неделе письма. Эта серия была выпущена в 1959 году (29 и 30 сентября).

Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 2 марки, имеющие разные номиналы и цвет и одинаковый рисунок: доставка корреспонденции. Первый номер серии ЦФА 2362, дата выпуска марки с первым номером серии 1959-09-29.

Пейзажи СССР (1959) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена пейзажам СССР. Эта серия была выпущена в 1959 году (15 и 30 декабря).

Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 9 марок. Первый номер серии ЦФА 2381, дата выпуска марки с первым номером серии 1959-12-15.

За всеобщее и полное разоружение! (1960) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена всеобщему и полному разоружению. Эта серия была выпущена в 1960 году (8 марта и 8 октября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию.

Здесь 1 марка и блок с одной маркой, марки имеют одинаковый рисунок: скульптура  «Перекуем мечи на орала». Первый номер серии ЦФА 2406, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-03-08.

Флора СССР (1960) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена флоре СССР. Эта серия была выпущена в 1960 году (24 ноября и 13 декабря).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC и Michel определили разные даты выпуска.

Здесь 8 марок. Первый номер серии ЦФА 2494, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-11-24.

40-летие ленинского плана ГОЭЛРО (1961) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 40-летию ленинского плана ГОЭЛРО. Эта серия была выпущена в 1961 году (15 января и 20 февраля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 3 марки, имеющие разные номиналы, цвет и зубцовку и одинаковый рисунок: портрет  и генеральная карта электрификации СССР. Первый номер серии ЦФА 2538, дата выпуска марки с первым номером серии 1961-01-15.

Советская АМС «Венера-1» (запущена 12/II 1961) (1961) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена советской АМС «Венера-1» (запущена 12/II 1961). Эта серия была выпущена в 1961 году (7 и 26 апреля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 4 марки. Первый номер серии ЦФА 2556, дата выпуска марки с первым номером серии 1961-04-07.

Второй орбитальный полёт человека в космос (1961) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена второму орбитальному полёту человека в космос. Эта серия была выпущена в 1961 году (8 августа и 15 сентября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC и Michel определили разные даты выпуска.

Здесь 4 марки. Первый номер серии ЦФА 2603, дата выпуска марки с первым номером серии 1961-08-08.

Учиться, работать и жить по-коммунистически (1961) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена «Моральному кодексу строителя коммунизма». Эта серия была выпущена в 1961 году (28 сентября и 27 ноября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 2626, дата выпуска марки с первым номером серии 1961-11-27.

Молодёжь на ударных стройках семилетки (1961) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена молодёжи на ударных стройках семилетки. Эта серия была выпущена в 1961 году (27 ноября и 30 декабря).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Michel и SG определили разные даты выпуска.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 2642, дата выпуска марки с первым номером серии 1961-11-27.

Учёные народов СССР (1962) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена учёные народов СССР. Эта серия была выпущена в 1962 году (25 января и 16 июля).

Только два из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel) определили эту достаточно определённую однолетнюю серию, все каталоги определили разные даты выпуска.

Здесь 2 марки. Первый номер серии ЦФА 2654, дата выпуска марки с первым номером серии 1962-01-25.

В СССР малярия побеждена! (1962) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена победе над малярией в СССР. Эта серия была выпущена в 1962 году (6 мая и 23 июня).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Scott, Michel и SG определили даты выпусков.

Здесь 3 марки одного рисунка, отличающиеся номиналом, цветом и отсутствием зубцов. На марках изображёны эмблема Всемирной организации здравоохранения ООН и малярийный комар. Первый номер серии ЦФА 2686, дата выпуска марки с первым номером серии 1962‑05‑06.

Годовщина полёта Германа Титова в космос (1962) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена годовщине полёта Германа Титова в космос. Эта серия была выпущена в 1962 году (6 и 7 августа).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott и Michel определили даты выпусков.

Здесь 4 марки одного рисунка, отличающиеся цветом и отсутствием зубцов. На марках символически изображён Космический корабль на фоне земного шара. Первый номер серии ЦФА 2719, дата выпуска марки с первым номером серии 1962-08-06.

Советская АМС «Марс-1» (1962) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Марс-1». Эта серия была выпущена в 1962 году (13, 14 августа, 30, 31 октября и 24, 27 ноября).

Четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott, Michel и SG определили даты выпусков.

Здесь 2 марки. Первый номер серии ЦФА 2766, дата выпуска марки с первым номером серии 1962-11-03.

Решения XXII съезда КПСС — в жизнь! (1962) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена решениям XXII съезда КПСС. Эта серия была выпущена в 1962 году (19 ноября и 28 декабря).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Scott, Michel и SG определили даты выпусков.

Здесь 9 марок. Первый номер серии ЦФА 2771, дата выпуска марки с первым номером серии 1962-12-28.

С Новым годом! (1962) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена новому 1963 году. Эта серия была выпущена в 1962 году (20 и 22 декабря).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott и Michel определили даты выпусков.

Здесь 2 марки одного рисунка, отличающиеся отсутствием зубцов. На марках изображены голубь мира и новогодняя ёлка на фоне земного шара. Первый номер серии ЦФА 2802, дата выпуска марки с первым номером серии 1962-12-20.

Хоккеисты — чемпионы мира и Европы (1963) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена советским Хоккеистам — чемпионам мира и Европы 1963 года. Эта серия была выпущена в 1963 году (20 марта и 27 июля).

Только один из шести задействованных каталогов (ЦФА) определил эту достаточно определённую однолетнюю серию, все каталоги, кроме Yvert, определили даты выпусков.

Здесь 2 марки. Первый номер серии ЦФА 2835, дата выпуска марки с первым номером серии 1963-03-20.

XXV матч за звание чемпиона мира по шахматам в Москве (1963) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена XXV матчу за звание чемпиона мира по шахматам в Москве 1963 года. Эта серия была выпущена в 1963 году (18 и 22 мая).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Scott, Michel определили даты выпусков.

Здесь 6 марок. Первый номер серии ЦФА 2872, дата выпуска марки с первым номером серии 1963-05-18.

Зарубежные композиторы (1963) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена зарубежным композиторам. Эта серия была выпущена в 1963 году (22 мая и 10 сентября).

Четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott, SG, Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Michel, SG определили даты выпусков.

Здесь 2 марки. Первый номер серии ЦФА 2878, дата выпуска марки с первым номером серии 1963-05-22.

Композиторы нашей Родины (1963) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена композиторам нашей Родины. Эта серия была выпущена в 1963 году (10 сентября и 20 декабря).

Три из шести задействованных каталогов (ЦФА, Michel, SG) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Scott, Michel, SG определили даты выпусков.

Американский Scott и французский Yvert каталоги добавили в серию (назвав её «150 лет со дня рождения») ещё одну марку ЦФА 2838 с писателем.

Английский каталог SG добавил в серию (назвав её «Знаменитости») ещё две марки ЦФА 2838—2839 с писателями.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 2916, дата выпуска марки с первым номером серии 1963-09-10.

С Новым годом! (1963) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена наступлению Нового года. Эта серия была выпущена в 1963 году (12 и 20 декабря).

Четыре из шести задействованных каталогов (ЦФА, Scott, Michel, SG) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott, Michel, SG определили даты выпусков.

Здесь 3 марки. Первый номер серии ЦФА 2965, дата выпуска марки с первым номером серии 1963-12-20.

Освоение космоса (1964) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена освоению космоса. Эта серия была выпущена в 1964 году (10 и 12 апреля).

Каталоги Kar, Scott, SG и Yvert определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Michel, SG определили даты выпусков.

Здесь 15 марок. Первый номер серии ЦФА 3009, дата выпуска марки с первым номером серии 1964-04-10.

100-летие Московского зоопарка (1964) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена 100-летию Московского зоопарка. Эта серия была выпущена в 1964 году (29 мая и 18 июня).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG и Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott, Michel, SG определили даты выпусков.

Здесь 14 марок. Первый номер серии ЦФА 3041, дата выпуска марки с первым номером серии 1964-05-29.

Сельскохозяйственные культуры СССР (1964) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена сельскохозяйственным культурам СССР. Эта серия была выпущена в 1964 году (25 июня и 10 июля).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG и Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott, Michel, SG определили даты выпусков.

В каталоге SC неверно указан художник марок.

Здесь 14 марок. Первый номер серии ЦФА 3056, дата выпуска марки с первым номером серии 1964-06-25.

Путь к звёздам прокладывают коммунисты! (1964) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена первенству СССР в освоении космического пространства. Эта серия была выпущена в 1964 году (20 августа и 31 октября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG и Yvert) определили эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги ЦФА, SC, Michel, SG определили даты выпусков.

Здесь 2 блока одного рисунка, отличающиеся наличием лакового покрытия у блока . На марках условно изображены: первый спутник, первый вымпел на Луне, первый снимок обратной стороны Луны, первый человек в космосе, первый групповой полёт, первая женщина в космосе. Первый номер серии ЦФА 3089, дата выпуска марки с первым номером серии 1964-08-20.

Грибы (1964) 
Однолетняя серия почтовых марок СССР с разными датами выпуска посвящена флоре СССР — грибам. Эта серия была выпущена в 1964 году (25 и 30 ноября).

Все шесть задействованных каталогов (ЦФА, SC, Scott, Michel, SG и Yvert) определил эту фиксированную однолетнюю серию, каталоги SC, Scott, Michel, SG определили даты выпусков.

Здесь 10 марок. Первый номер серии ЦФА 3123, дата выпуска марки с первым номером серии 1964-11-25.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Почтовые марки
Почтовые марки по темам